Canal de Chichester peut faire référence aux sens suivants :
 le canal de Chichester, canal d'Angleterre reliant la ville de Chichester à la mer ;
 Canal de Chichester, une peinture de Joseph Mallord William Turner, réalisée vers 1828.